Шаскольская — фамилия, имеет распространение среди выходцев из части Польши, после Раздела Речи Посполитой вошедшей в состав Российской империи, ныне территория современной Литвы.

В литовских источниках фамилия может указываться как Шаскольските, Шаскольскине (мужская форма — Шаскольскис), см. также «Литовские фамилии».

Известные носители фамилии:

 Марианна Петровна Шаскольская (1913—1983) — советский кристаллограф, доктор физико-математических наук, профессор.
 Надежда Владимировна Шаскольская (1889—1937) — деятель партии эсеров, этнограф, востоковед и литератор.

См. также 
 Шаскольский